Denumirea de Lăka se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Lăka, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Lăka, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean.